Aust peut faire référence à :
 Aust, village du Gloucestershire, en Angleterre ;
 Ernst Aust (1923 - 1985), communiste allemand ;
 Kurt Aust, nom de plume de Kurt Østergaard, (1955-), écrivain norvégien, auteur de roman policier historique ;
 Stefan Aust (1946-), journaliste allemand, rédacteur en chef du magazine Der Spiegel de 1994 à 2008.